Wahlkreis 94 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 94
 Landtagswahlkreis 94